«Momento» (o «momentos») puede referirse a:

Tiempo
 En el ámbito de la oralidad, un momento es un instante o suceso (de tiempo).
La palabra momento procede del Latín "Momentum". Para los romanos, una hora se dividía en 40 de ellos. Considerando que dividían el día en doce horas y la noche también y por ello su medida del tiempo era imprecisa debido a los cambios en la duracíon de ambos según las estaciones, un "Momentum" podría durar entre 1 minuto y 7 segundos y 1 min 52. (En invierno una hora del día podía durar 45 min y de la noche 75 min)

En Inglaterra en el  denominaron al momento como 90 segundos aunque también se cree que lo establecieron los romanos y acabó en desuso hasta el

Ciencias

Matemática
 En estadística un momento es un parámetro estadístico, existen:
 momentos estándar
 momentos centrados
 momentos estadísticos
 Momento de un vector es el concepto matemático general.

Física
 Cantidad de movimiento, momento lineal o ímpetu. No existe relación con el concepto matemático respectivo, sino que equivale al producto de la masa por la velocidad. Es una magnitud vectorial, representada por .
 Momento de fuerza, par o torque, representado por  o tau ().
 Momento de inercia o segundo momento de área, representado por las letras I (i mayúscula; el tipo de letra utilizado aquí no permite representarla adecuadamente) o jl -jota ele minúscula-.
 Momento de inercia, que mide la inercia rotacional de un sólido, representado por la letra I (i mayúscula; el tipo de letra utilizado aquí no permite representarla adecuadamente).
 Momento dipolar eléctrico, representado por la letra p, o la d.
 Momento magnético, representado por la letra μ (mu).
 Momento angular, también denominado cantidad de movimiento angular o ímpetu angular, que equivale al producto vectorial del ímpetu por el vector de posición. Se representa por la letra L. (Nota: En inglés es posible definir el ímpetu angular como "the moment of the momentum", lo cual -debido a semejanza entre estas dos palabras- en español se dificulta la traducción. La razón es que moment se refiere a tiempo; momentum, a movimiento. Ambos derivan del latín momentum; este, del latín arcaico movimentum, abreviado por síncopa en la sílaba vi y, en español, adaptación apocopada de um en o.)

Filosofía
 Momento se usa como determinación de una fase en un proceso dialéctico.

Momentos 
 Momentos (1979), álbum de Al Bano y Romina.
Momentos (1982), álbum de Julio Iglesias.
Momentos (Brazil) (1982), álbum de Julio Iglesias.
Momentos (2017), álbum de Álex Campos.
 Momentos (s/d), película argentina.
 «Momentos» (s/d), canción.